The Sweat-Box – cortometraggio del 1913 diretto da Dell Henderson
The Sweat-Box – cortometraggio del 2013 diretto da Joel Pincosy